Streckenlänge

 In der Geometrie ist die Länge einer Strecke der Abstand zwischen zwei Punkten, vgl. auch: Gerade.
 In Verkehrsnetzen bezeichnet Streckenlänge die Länge aller von Verkehrslinien befahrenen Strecken. Die Streckenlänge unterscheidet sich jedoch von der Linienlänge und von der Gleislänge, siehe die Differenzierung unter Netzlänge.